Le mot internat peut désigner :

Scolarité 
 internat, établissement d'enseignement avec logement pour les élèves ou les étudiants.
 internat de médecine, formation à plein temps d'un étudiant en médecine dans les études de médecine en France.
 concours de l'internat en médecine, ancien nom des épreuves classantes nationales passées à la fin du second cycle des études de médecine en France.
 internat en pharmacie, formation des pharmaciens dans les hôpitaux qui termine les études de pharmacie.
 internat en odontologie, troisième cycle des études d'odontologie.
 Internat en psychologie, formation de troisième cycle du doctorat en psychologie au Québec

Autres type d'établissement 
 usine-internat, ensemble de bâtiments destinés à la production industrielle avec au moins un bâtiment accueillant les employés de cette usine afin qu'ils puissent rester sur le site de façon permanente.

Série télévisée 
 L'Internat, feuilleton télévisé français.

Voir aussi